Storrier ist der Familienname folgender Personen:

 David Storrier (1872–1910), schottischer Fußballspieler
 Tim Storrier (* 1949), australischer Künstler